Farha ist der Familienname folgender Personen:

 Leilani Farha, kanadische UN-Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für das Recht auf Wohnen
 Sam Farha (* 1959), US-amerikanischer Pokerspieler